Residenzorchester steht für:
Berliner Residenzorchester 
Wiener Residenzorchester
Residenzorchester Den Haag
Residenzorchester NRW